Devers (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Gail Devers (1966), Amerikaans atlete
 Jacob Devers (1887-1979 ), Amerikaans generaal